Morizono ist der Familienname folgender Personen:

 Masataka Morizono (* 1995), japanischer Tischtennisspieler
 Misaki Morizono (* 1992), japanische Tischtennisspielerin